has (Hs) – pierwiastek chemiczny
 happysad (HS) – zespół rockowy
 HS – skrót używany przy nazwach okrętów greckiej marynarki wojennej ()
 Hillsize – wielkość skoczni narciarskiej
 Horská služba – czeskie górskie pogotowie ratunkowe
 Horská služba – słowackie górskie pogotowie ratunkowe
 Hearthstone (HS) – gra komputerowa